Марія Кириленко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Роберта Вінчі з рахунком 6-0, 6-4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Карла Суарес Наварро
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=2
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Марія Кириленко| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=6

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Франческа Ск'явоне
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=62
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Роберта Вінчі
| RD1-score4-1=0
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Марія Кириленко
| RD2-score1-1=0
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Роберта Вінчі
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
}}

 Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Корне
| RD1-score01-1=0
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С Коен-Алоро| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Т Малек| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Н Льягостера Вівес
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=1

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М Югич-Салкич
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=LL
| RD1-team06= Е Луа| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Е Кабеса Кандела
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= К Суарес Наварро| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= К Канепі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= М Зец-Пешкірич
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Фліпкенс
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А-Л Гренефельд
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Бремон
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Пен
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= М Кириленко
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= С Коен-Алоро
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=r
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Т Малек
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= Е Луа
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= К Суарес Наварро| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=LL
| RD2-team05= М Зец-Пешкірич
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С Бремон
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= М Кириленко
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Т Малек
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= К Суарес Наварро
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
кваліфікація Draw 

одиночний розряд